Алексей Гончаро́в:
 Гончаров, Алексей (род. 1984) — молдавский футболист.
 Гончаров, Алексей Николаевич (род. 1987) — российский самбист.
 Гончаров, Алексей Фёдорович (1879—1913) — русский шахматист.